Native — третий студийный альбом американской поп-рок группы OneRepublic, релиз которого состоялся 25 марта 2013 года.

Об альбоме 
4 февраля 2012 OneRepublic официально объявили в Твиттере о том, что начали работу над своим третьим студийным альбомом и планируют выпустить его осенью 2012. Они заявили, что новому альбому будет предшествовать главный сингл, который выйдет в апреле-мае 2012. В марте 2012 новый трек под названием «Life in Color» использовался в рекламе духов Ральфа Лорена, предшествовавшей выходу его коллекции женских духов Big Pony. Это второй случай, когда трек OneRepublic был использован в рекламе Ральфа Лорена. Первым был «Secrets», который использовался для рекламы мужской коллекции Big Pony в 2011. 5 апреля 2012 группа сообщила в Твиттере, что они больше всего уверены в треках «What U Wanted», «Burning Bridges», и «If I Lose Myself». Также они подтвердили, что трек «Life in Color» может быть выпущен как сингл в будущем, однако он не будет главным синглом альбома. Вместо него главным синглом может стать «Feel Again».

6 июля 2012 OneRepublic подтвердили, что выбрали в качестве главного сингла альбома трек «Feel Again». «Feel Again» был впервые представлен в живом исполнении 10 августа 2012 на телешоу Good Morning America, и был запущен в трансляцию в США 22 августа 2012. 27 августа 2012 этот трек стал доступен для скачивания вместе с клипом на следующий день. Второй сингл «If I Lose Myself» стал доступен для скачивания 8 января 2013 года. Песню «What You Wanted» можно услышать на сайте interscope.com, собрав пазл из текста этой песни.

Список композиций 
1. Counting Stars — 4:17

2. If I Lose Myself — 4:01

3. Feel Again — 3:05

4. What You Wanted — 4:01

5. I Lived — 3:54

6. Light It Up — 4:10

7. Can’t Stop — 4:09

8. Au Revoir — 4:50

9. Burning Bridges — 4:17

10. Something I Need — 4:01

11. Preacher — 4:08

12. Don’t Look Down — 1:39
Deluxe Version
13. Something’s Gotta Give — 4:51

14. Life In Color — 3:22

15. If I Lose Myself (Acoustic) — 3:50

16. What You Wanted (Acoustic) — 3:23

17. Burning Bridges (Acoustic) — 4:35

18. Love Runs Out — 4:03

Примечания 

Альбомы OneRepublic
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы Interscope Geffen A&M